Папирус 1 (Gregory-Aland), условное обозначение: 1 — фрагмент папирусного Кодекса Нового Завета, на греческом языке, содержащий текст Евангелия от Матфея (1,1-9.12.14-20). Рукопись датирована началом III века..

Особенности рукописи 
Текст на листе расположен в одну колонку, 27-29 строк на страницу.

Греческий текст рукописи отражает Александрийский тип текста. Рукопись отнесена к I категории Аланда.

Рукопись хранится в Пенсильванском университете (E 2746), в Филадельфии.

См. также 
 Список папирусов Нового Завета
 Текстология

Примечания

Литература 
 B. P. Grenfell & A. S. Hunt, Oxyrhynchus Papyri I (London, 1898), ss. 4-7.
 C. R. Gregory, Die griechischen Handschriften des Neuen Testament, p. 44.
 Karl Wessely, Les plus anciens monuments du christianisme, Patrologia Orientalis IV, 2, 1907, ss. 142—144.
 Schofield, The Papyrus Fragments of the Greek New Testament, Diss. Louisville 1936, ss. 86-91.
 Philip W. Comfort and David P Barrett. The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers Incorporated, 2001, ss. 40-41. (full text of the codex transcribed)
 Peter M. Head, «Observations on Early Papyri of the Synoptic Gospels, especially on the 'Scribal Habits'», Biblica, 1990, tom 71, ss. 240—247.

Ссылки 
 1 recto
 1 verso

Папирусы Нового Завета
Рукописи III века